Bourguyia hamatus is een hooiwagen uit de familie Gonyleptidae. De wetenschappelijke naam van Bourguyia hamatus gaat terug op Roewer.

Gonyleptidae